Рођаци могу да буду:

Рођак, родбинска веза, множина су рођаци
Рођаци (Менандар), античка комедија
Рођаци (ТВ серија), југословенска ТВ серија